Kionocephala är ett släkte av svampar. Kionocephala ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kionocephala